

Cinema e televisione 
 Lotta – serie cinematografica tedesca
 Lotta in Love – serie televisiva tedesca

Personaggi immaginari 
 Little Lotta – personaggio dei fumetti della Harvey Comics
 Lotta Combinaguai – personaggio dei libri per ragazzi di Astrid Lindgren

Altro 
 Lotta –  combattimento corpo a corpo tra due avversari
 Lotta olimpica – sport da combattimento
 Lotta – variante del nome proprio femminile Carlotta
 Lotta – fiume che attraversa la Finlandia e la Russia
 Lotta Continua – partito politico italiano
 Lotta's Fountain – fontana di San Francisco, negli Stati Uniti d'America
 Lotta Svärd – organizzazione paramilitare finlandese
 Lotta Svärd – poema di Johan Ludvig Runeberg del 1860

Altri progetti